Хлебное () — село, 
Панютинский поселковый совет, 
Лозовский городской совет, 
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6311045401. Население по переписи 2001 года составляет 366 (168/198 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Хлебное примыкает к пгт Панютино.
На расстоянии в 2 км расположен город Лозовая.
Рядом проходит железная дорога, станция Хлебная.

Происхождение названия 
Название происходит от того, что для рабочих, занятых на строительстве Южной железной дороги, здесь пекли хлеб.
На территории Украины 4 населённых пункта с названием Хлебное.

История 
 Было основано во время строительства Южной железной дороги (около 1869 года).
 1927 — официальная дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Неполная средняя школа (основана в 1914 году, сейчас около 90 учеников, имеет два корпуса).

Улицы 
 Коммунистическая (ранее Причеповка)
 Петровского (ранее Широкая)
 Республиканская
 Чкалова

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины